На́рва — село в Хасанском районе Приморского края, входит в Безверховское сельское поселение.

Географическое положение 
Нарва расположена на одноимённой реке, в 6,5 км от её впадения в бухту Нарва Амурского залива. Село связано автомобильной дорогой длиной 6 км с трассой  Раздольное — Хасан. Расстояние до райцентра, посёлка Славянка, по дороге составляет 37 км, до Владивостока — около 160 км. Ближайшая железнодорожная станция Пожарская расположена в 4 км к югу.

История 
Дата основания села — 1924 год. Первоначально носило название Балластный Карьер Сидими (в некоторых источниках — Сидеми), но в 1972 году, в ходе программы по ликвидации китайских названий, переименовано в Нарва..

Население

Примечания 

Населённые пункты Хасанского района